Петржалка (; ; ) — найбільший район Братислави, столиці Словаччини. Розташований на правому березі річки Дунай, ця територія має сухопутний кордон з Австрією і проживає там близько 100 000 людей.

Назва та етимологія 
Німецька назва села Енгерау (1654) походить від етнічної назви угорців і походить від старих топонімів Mogorsciget («Угорський острів», 1225) та Ungerau («Угорська заплава», 1509). Угорська назва Лігетфальва (пізніше Pozsonyligetfalu, буквально «сільський парк») походить з 1860-х років. Після заснування Чехословаччини офіційно перейменовано в Петржалку (1920). Назва стосується овочів і трав, які там вирощували (петржлен означає «петрушка»).

Історія 

До 18 століття територія сучасної Петржалки складалася з декількох регулярно затоплених островів і не була придатною для більшого постійного поселення. У договорі дарування Андрія II Угорського (1225) згадується власність Влоцендорф / Флюцендорф, занедбане село Печеніги та кілька місцевих топонімів, включаючи острів Печенег (Бесенушігет, нині національна заповідна територія Печнянський лес ) та острів Мадьяр ( Могоршігет ). Найманці печенігів, які несли варту біля річки Дунай, були, мабуть, першими постійними поселенцями, але брод захищали також інші етнічні групи, такі як Секеліси та Русини. Занедбане село Печеніги (або сусідня територія) було заселене, швидше за все, німецькими колоністами. Жителі Флокендорфа були перевізниками, торговцями та фермерами. Наприкінці 15 століття було засновано нове село Унгерау / Енгерау. Село було заселене в основному німцями та хорватами, які тікали з півдня під час османських воєн.  У цей період сусідній Пресбург (Поссони, сьогодні Братислава ) був столицею Угорського королівства Габсбургів.

У 18 столітті села почали зливатися, але населення їх залишалося відносно низьким. Він став популярною зоною відпочинку з найстарішим громадським парком у Центральній Європі (нині Сад Янка Крала, заснований у 1776 році). У 1866 році в селі було лише 594 жителі та 103 хати. У 1891 році він постійно з'єднався з Пресбургом, коли для залізниці Пресбург - Чорна - Сомбатхель був побудований перший залізничний міст довжиною 460 метрів як перший міст, не виготовлений з дерева, - ці дерев'яні мости, часто пошкоджені морозом та повенями. Перепис населення 1910 року показує, що з 2947 жителів 1 997 розмовляли німецькою, 495 - угорською та 318 - словацькою мовами.

1 січня 1919 р. Чехословацькі легіони захопили Пресбург (тодішню Братиславу). На початку серпня Чехословаччина отримала дозвіл на коригування кордонів із стратегічних причин, головним чином для забезпечення порту та запобігання потенційному нападу угорської армії на місто. Вночі 14 серпня 1919 р.  чехословацькі солдати мовчки піднялися на угорський бік мосту, захопили охоронців і без бою анексували Петржалку. Нарешті Паризька мирна конференція передала територію Чехословаччині з метою створення плацдарму для новоствореної Чехословацької держави для контролю над Дунаєм. У 20-х роках Петржалка була найбільшим селом в Чехословаччині. Під час правління Чехословаччини Петржалка швидко зростала, а населення зросло з 3576 (1919) до 14 164 (1930).  Село втратило колишню етнічну німецьку більшість.

Петржалка була анексована нацистською Німеччиною 10 жовтня 1938 року на основі Мюнхенської угоди і перейменована в Енгерау. Найстаріший міст стає прикордонним мостом між Першою Словацькою Республікою та нацистською Німеччиною. Кілька тисяч мешканців словацької, чеської та угорської національностей були зобов'язані залишитися в Петржалці.  Окупанти закрили всі словацькі школи, а німецька мова замінила словацьку. Не-німці не мали права брати участь у громадському житті, а гестапо заарештовувало громадян, які пропагують ідеї, що протистоять нацизму, включаючи тих, що діяли до окупації.

З листопада 1944 р.по березень 1945 р. — Петржалка (Енгерау) був місцем трудового табору для угорських євреїв, які були розгорнуті при будівництві Судоствалу. З 2000 ув'язнених щонайменше 497 померли від нелюдського поводження та під час маршу смерті до Бад-Дойч-Альтенбурга.

4 квітня 1945 року Петржалка разом із рештою Братислави була звільнена від нацистів і захоплена комуністами. Вона була повернена Чехословаччині після Другої світової війни. 5 травня 1945 р. 90% угорського населення Братислави було переведено до таборів для інтернованих у Петржалці; деякі угорці були вбиті.

13 лютого 1946 року Петржалка офіційно увійшла до складу Братислави. Будівництво житлових блоків, відомих як «панель», розпочалося в 1977 році.

Під час перепису населення 2001 р. із 117 227 жителів 108 600 - словаки, 4259 - угорці, 1788 - чехи та 219 - німці .

Місцеві частини 

Петржалка ділиться на три офіційні частини, Двори, Луки і Гайї, і далі в неофіційну частину, Овшіште, Яніков двір, Копчани, Зркадлов гай, Старий гай та Капітульський двір.

Характеристика 

Станом на 2008 рік Петржалка пов’язана з Братиславою п’ятьма мостами. Це найбільш густонаселений житловий район у Центральній Європі.

Петржалка - це насамперед житлова зона, в якій більшість людей живуть у багатоквартирних будинках, які називаються «панель» - неологізм для будівель, побудованих з бетонних панелей, об’єднаних між собою в структуру, які широко використовувались у Східному блоці за часів комунізму. Оскільки район збудований переважно як житловий район, він не має чітко визначеного центру.

Іноді Петржалку називали Братіславським Бронксом  через високий рівень злочинності та торгівлі наркотиками, але станом на 2008 рік рівень злочинності став подібним до рівня інших районів.  Він має найвищий рівень самогубств у країні.

Серед важливих установ - конгрес-експозиційний центр Інчеба та залізнична станція Петржалка. Сумний Янка Крала - один із найстаріших муніципальних парків Європи. Знаходиться також театр «Арена», створений в 1828 році, один із найстаріших театрів Братислави.

Петржалка - здебільшого низинний район без пагорбів і гір. Є два озера, Мале та Великий Драждяк, які використовуються для плавання, риболовлі та відпочинку.

Освіта та спорт 
Економічний університет базується в Петржалці, а кампуси розташовані в різних місцях навколо Братислави.

В районі знаходиться 11 початкових шкіл та 19 дитячих садків . До середніх шкіл гімназій належать державні установи Альберта Ейнштейна  та Панкучова 6 гімназій  та приватна гімназія Меркурія. Петржалка також є домом для Євангельського ліцею - лютеранського навчального закладу, який зіграв важливу роль у розвитку словацької культури та національної ідентичності.

Також район відомий своїм футбольним клубом « Артмедіа» з Братислави, учасником Ліги чемпіонів УЄФА 2005–2006 років.

Транспорт

Дорога 
Петржалка пов'язана з рештою Братислави п'ятьма мостами, з яких три використовуються для місцевого руху (Новий Мост, Старий Мост та Мост Аполлон), а два для міжнародного руху ( Міст Лафранконі та Приставний Мост). З першого січня 2009 року Старий мост був закритий для руху транспорту, крім громадського транспорту, велосипедів та пішоходів.

Петржалка розташована недалеко від великої міжнародної автомагістралі розв'язки, де D1 і D2 автострад зустрічаються.

Біля перехрестя D1 та D2 вздовж Віденської дороги проходить автомобільний перетин кордону з Австрією. Австрійський перехід називається Берг на честь сусіднього однойменного міста. З 21 грудня 2007 р. більше немає прикордонних перевірок зі вступом Словаччини до Шенгенської зони.

Залізниця 
Залізнична станція Братислава-Петржалка розташована в західній частині району і використовується в основному для міжнародних перевезень, а з 1999 року - для поїздів до Відня та назад.

Громадський транспорт 
Громадський транспорт користується автобусами, які з'єднують Петржалку з іншими районами. У 1989 році почалося будівництво метро, але воно було зупинено незабаром після того, як вибухнула Оксамитова революція. Натомість планується швидкісна трамвайна ( легка залізниця ) лінія, але її будівництво неодноразово відкладалося, оскільки вона передбачає повну реконструкцію мосту Старий. Одного разу його планували розпочати влітку 2013 року. Випробувальні пробіги трамваїв через міст були проведені в лютому 2016 р. Офіційний рух трамвая розпочався 8 липня 2016 року

Примітки

Посилання 
 Офіційний муніципальний вебсайт - лише на словацькій мові

Райони Братислави